Denumirea de Partizani se poate referi la:
 Partizani, membrii unei forțe armate neregulate;
 Partizani, localitate în regiunea Varna, Bulgaria;
 Partizani, localitate în județul Tulcea, România.